Duston steht für: 

 Duston (Northampton), Dorf im District Northampton, England

Duston ist der Familienname folgender Personen:

 Hannah Duston (1657–1736), Siedlerin